Leprocaulon är ett släkte av lavar. Leprocaulon ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leprocaulon